Australia este o țară din emisfera sudică. Australia se mai poate referi la:

Geografie
 Australia (continent), un continent din emisfera sudică.

Film și televiziune
Australia (film din 1989), regizat de Jean-Jacques Andrien
Australia (film din 2008), regizat de Baz Luhrmann
Australia, un episod din serialul TV Modern Family
Australia, un episod din show-ul TV ChuckleVision

Muzică
Australia (album de Howie Day)
Australia (album de Cusco)
"Australia" (cântec de Gyroscope), 2008
"Australia" (cântec de Manic Street Preachers), 1996
"Australia" (cântec de The Shins), 2007
"Australia", cântec de Guttermouth, din 2000
"Australia", cântec de Jonas Brothers de pe albumul din 2007 Jonas Brothers
"Australia", cântec de The Kinks
"Australia", cântec de Zemfira

Nave
Australia (schooner)
Australia (iaht)
Australia II, un iaht de 12 metri
HMAS Australia, trei nave din Marina Regală Australiană
HMS Australia (1888), o navă din Marina Regală

Altele
Australia (joc)
Australia (cal), o rasă de cai dezvoltată în 2011
Australia (naționala de fotbal) — echipa națională de fotbal a Australiei

Vezi și
Australasia
Austrasia
Australian (dezambiguizare)
The Australian (dezambiguizare)
Lista paginilor care încep cu "Australia"